Ву́лиця Колективіза́ції — колишня назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Вулиця Колективізації — колишня назва вулиці Гулака-Артемовського в місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Колективізації — колишня назва вулиці Джеймса Мейса в місті Київ.

Вулиці